Barra dos Coqueiros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra dos Coqueiros (ort), Sergipe, 
 Barra dos Coqueiros (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar